Rapp steht für:
 Rapp (Familienname), Familienname, zu Namensträgern siehe dort
 Auktionshaus Peter Rapp, Schweizer Auktionshaus
 Brauerei Rapp, deutsche Brauerei
 Fort Rapp, Festung im Elsass
 Rapp’s Kelterei, Konzernunternehmen der Hassia Mineralquellen

RAPP steht für:
 Rawatbhata Atomic Power Project, siehe Kernkraftwerk Rajasthan
 Rossijskaja associacija proletarskich pisatelej, siehe Russische Assoziation proletarischer Schriftsteller

Siehe auch:
 Waldrapp, Schreitvogel
 Rappe (Begriffsklärung)
 Rappen (Begriffsklärung)
 RAP

Abkürzung